КАУР, КаУР, Каур:

 КаУР — Карельский укрепрайон.
 КАУР — серия спутниковых платформ производства НПО ПМ.
 Каур — округ в составе провинции Бенкулу.

Персоналии 
 Каур, Клод (Помпиду; 1912—2007) — жена президента Франции Жоржа Помпиду, благотворительница.
 Каур, Лариса Павловна (род. 1941) — советская эстонская балерина.
 Каур, Макс (род. 1969) — эстонский чиновник и политик.
 Каур, Огюст-Андре-Тома (1813—1891) — французский химик.

 Каур (индийская фамилия) — фамилия, которую обычно носят женщины-сикхи (мужчины носят фамилию Сингх):
 Каур, Амрит (1887—1964) — индийский политический и государственный деятель.
 Каур, Наталия (род. 1990) — бразильская фотомодель индийского происхождения.
 Каур, Нимрат (род. 1982) — индийская актриса.
 Каур, Радж (род. 1991) — индийская лучница.
 Каур, Рупи (род. 1992) — канадская поэтесса индийского происхождения.
 Каур, Харнаам (род. 1990) — британская модель и активистеа.